

Astronomia
216428 Mauricio – asteroide della fascia principale

Onomastica
Mauricio e Maurício – forme spagnola e portoghese del nome proprio di persona Maurizio

Persone
Nome
Maurício dos Santos Nascimento, noto anche solo come Maurício – calciatore brasiliano, nato il 20 settembre 1988
Maurício José da Silveira Júnior, noto anche solo come Maurício – calciatore brasiliano, nato il 21 ottobre 1988
Maurício de Lima, noto anche solo come Maurício – ex-pallavolista brasiliano
Cognome
Diego Maurício – calciatore brasiliano
Geovanni Deiberson Maurício – calciatore brasiliano
Nacissela Maurício – cestista angolana